Ел Мозотал има више значења:

 Ел Мозотал (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мозотал (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику